Sömmer ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Sömmer (1811–1864), deutscher Porträtmaler
 Karl Sömmer (1885–1974), volkstümlicher Kasseler Mundartdichter